Шапаре́нко, або Шапа́ренко — українське прізвище. Відомі носії:

 Шапаренко Микола Володимирович ( 1998 р.) — український футболіст, півзахисник.
 Шапаренко Олександр Максимович ( 1946 р.) — український радянський веслувальник, байдарочник, дворазовий олімпійський чемпіон.
 Шапаренко Павло Пилипович (1931—2008) — доктор медичних наук, професор кафедри анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Українські прізвища
Прізвища на -енко